Menexenus Artigas, 1970, een ongeldig gepubliceerde naam voor een geslacht van roofvliegen uit de orde Diptera, nu Artigasus Özdikmen, 2010 (nomen novum)
 Menexenus (Phasmatodea), geslacht van wandelende takken, orde Phasmatodea
 Menexenus (Plato), werk van de filosoof Plato
 Menexenos (Socrates), zoon van de filosoof Socrates